Села:
 Алісівка — Харківська область, Близнюківський район
 Алісівка — Харківська область, Дергачівський район

Див. також 
 Алісовка